Linux steht für:

 Linux, ein freies Betriebssystem, auch als GNU/Linux bezeichnet
 Linux (Kernel), ein Betriebssystemkernel
 Linux-libre, eine gänzlich freie Variante des Linux-Kernels
 Linux (Waschmittel), eine Schweizer Vollwaschmittelmarke
 (9885) Linux, ein Asteroid des Hauptgürtels